Ашты () — село в Дахадаевском районе Дагестана. Административный центр Аштынского сельсовета.

География 
Село располагается в 50 км на юг от административного центра Дахадаевского района — села Уркарах. Ашты расположены на берегу реки Уллучай у устья её притока Анклюглючай.

История 

Согласно эпиграфическим данным, ислам проник в Ашты ещё в XI-XII веках. В селе сохранился большой камень с надписью, датируемой началом XIV века. По преданиям, село было основано жителями села Анчибачи (ныне заброшенное поселение), которое являлось частью государства Зирихгеран со столицей в Кубачи. В государстве случился внутренний раскол между сёлами и жители Анчибачи ушли к границе с Гази-Кумухом, где основали поселение Ашты. Эпиграфика подтверждает данное предание, помимо этого на правдивость указывает и то, что язык аштинцев близок к кубачинскому языку. Название села также связывается с этим преданием: когда беженцы пришли на местность, они сказали «иштIу», что значит «здесь [остановимся, поселимся]».

Село было центром союза вольных обществ Буркун-Дарго. В XIV веке Ашты находились под влиянием казикумухского шамхала. В начале этого века шамхалом Кази-Кумуха в селе была построена мечеть для жителей Зирихгерана, перешедших в ислам. В XVIII веке село вошло в состав Казикумухского ханства. Во времена вторжения Надир-Шаха, аштинцы вместе с жителями села Худуц, спрятав женщин и детей в горах, присоединились к отряду лакцев под руководством Сурхая.

В 1860 году после ликвидации ханства был образован Казикумухский округ, разделённый на 4 наибства. Ашты вошло в состав Аштикулинского наибства (центр — с. Кули). После начала восстания 1877 года аштикулинская милиция была отправлена для борьбы с мятежниками, однако вместо этого перешла на сторону восставших. 

В 1899 году наибства были преобразованы в участки Ашты вошло в Ашти-Кулинский (с центром в с Кули). Постановлением 4-й сессии ДагЦИК от 22.11.1928 село вошло в Ураринский район (центр — с. Урари), позже переименованный в Дахадаевский (центр — с Уркарах), где и находится по сегодняшний день.

Население 
По переписи 1866 года, в селе Ашты проживало 894 человека, по национальности даргинцы.

Примечания

Литература 
 Хасбулатов Х. М. История Уркараха и населенных пунктов Дахадаевского района. Махачкала: Народы Дагестана, 2004. 184 с.
 

Населённые пункты Дахадаевского района